Postacie ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia:
 Óin (król)
 Óin (brat Glóina)